Жеравица може да се отнася за:
 Жеравица – най-високия връх в Косово
 Жеравица – друго име на Жеравишкото езеро под връх Жеравица
 Жеравица – река в област Ловеч, ляв приток на р. Черни Осъм
 Жеравица – б. село в област Ловеч, община Троян, присъединено към с. Черни Осъм
 Жеравица – историческа местност в област Монтана, община Монтана
 „Жеравица“ – централния площад в гр. Монтана